U11 ou U-11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Lark (U11), un sloop de la Royal Navy ;
 , plusieurs sous-marins allemand.

Sport 
 U11, une catégorie sportive, nommée Poussin, réservée aux joueurs de moins de 11 ans (Under the age of 11 en anglais).

Métro léger 
  Ligne U11 du métro léger d'Essen ;
  Ligne U11 du métro léger de Stuttgart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères